Дрокия:

 Дрокия — город в Молдавии, центр Дрокиевского района.
 Дрокия — село в Дрокиевском районе Молдавии.